Miranda, keresztnév
Miranda, az Uránusz egyik holdja
Miranda, Ken Annakin 1948-as filmje
Miranda, Tinto Brass 1985-ös filmje
Miranda, Marc Munden 2002-es filmje
Miranda, 2009–2015 között futott angol sorozat
Miranda (együttes)
Miranda (színművész)
Földrajzi nevekben:
Miranda, Venezuela egyik szövetségi állama
Miranda, brazíliai település
Miranda, olaszországi település
Miranda, dél-dakotai település, USA
Miranda, kaliforniai település, USA
Személynevekben:
Francisco de Sá de Miranda (1481 k. – 1558) portugál költő
Sebastián Francisco de Miranda (1750–1816) venezuelai katonatiszt, politikus
João Miranda de Souza Filho (1984–) brazil labdarúgó
Számítástechnikában:
Miranda IM egy kommunikációs program
Miranda egy programozási nyelv
Egyéb:
Miranda fényképezőgép
Hasonló név:
 Mirandola (egyértelműsítő lap)